Binghamia — научное название рода, которое может относиться как к растениям, так и к животным (насекомым):
  — синоним названия рода  семейства ;
  — синоним названия рода бабочек  семейства .